Tarnowski est une vieille famille de la noblesse polonaise, originaire de la Petite-Pologne. Spycymir Leliwita est considéré comme souche de cette famille aux multiples branches. C'est lui qui commence, au début du XIVe siècle, à utiliser les armoiries Leliwa.

Représentants notables 

Jan Armor Tarnowski (1488-1561), noble polonais, grand hetman de la Couronne et castellan de Cracovie.
  (1537-1567), secrétaire du roi de Pologne Zygmunt August.
Władysław Tarnowski (1836-1878), poète et compositeur.
Stanisław Tarnowski (1838-1909), peintre.
Stanisław Kostka Tarnowski (1837-1917), historien, critique littéraire et journaliste polonais, recteur de l'Université Jagiellonne.

Sans lien de parenté 

 Benjamin Tarnowsky (1837-1906), médecin, vénérologue et psychiatre russe.
 Michel de Tarnowsky (1870-1946), sculpteur français.
 Jean-François Tarnowski (1948-2005), critique et théoricien français du cinéma.

Noblesse polonaise